Itamaraju kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itamaraju (ort), Bahia, 
 Itamaraju (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar